Смешово — название нескольких населённых пунктов:
 Смешово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Смешово — деревня в Осташковском районе Тверской области.